Termin CHAT ima više značenja.

 (Z)-3-heksen-1-ol acetiltransferaza, enzim
 CHAT-FM, radio stanica